Le nom Scott Harrington peut faire référence à :
Scott Harrington (né en 1993), joueur canadien de hockey sur glace.
Scott Harrington (né en 1963), pilote automobile américain.

Voir aussi